Chaikamon Sermsongwittaya (en Tailandés: ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ; 6 de julio de 1999) conocido artísticamente como Boss, Daddy Boss, es un cantante, bailarín y actor tailandés, es un actor de MeMindY Entretenimiento, y un cantante de MeMindY Music.

Primeros Años y Educación 
En el año 2022 se le dio el personaje principal de la serie Love In The Air: The Series (2022), como Payu, a si mismo se nos confirmó que está estudiando en CommArts en la Universidad de Bangkok, Tailandia.

Discografía

Drama

Especial

Programas de Televisión